Sendawar (Kikim Timur), een plaats in Indonesië
Sendawar (Semidang Alas Maras), een plaats in Indonesië
Sendawar (West-Kutai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing